Reichstagswahlkreis 17 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Gumbinnen 7, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Ost-Hannover, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Westfalen Nord, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933